Lüönd ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Lüönd (* 1951), Schweizer Schwyzerörgeler

 Eveline Lüönd (* 1979), Schweizer Politikerin (Grüne)
 Karl Lüönd (* 1945), Schweizer Journalist und Publizist
 Paul Lüönd (1950–2014), Schweizer Komponist und Schwyzerörgeler
 Vitus Lüönd (* 1984), Schweizer Skirennläufer
 Walo Lüönd (1927–2012), Schweizer Schauspieler